Peter Behrens (1868–1940) német építész, festő
 Peter Behrens (1947–2016) német zenész (Trio)